Карпатос може да се отнася за:

 Карпатос – остров в Гърция;
 Карпатос (град) – град в Гърция.